O Clube Atlético Taguatinga foi um clube de futebol brasileiro, sediado em Taguatinga, no Distrito Federal. Fundado em 1994 como Associação Desportiva Comercial, mudou sua nomenclatura por 2 vezes: em 2000, passou a se chamar Associação Desportiva Comercial Bandeirante, e desde 2006, era o Clube Atlético Bandeirante, quando mudou de nome e região administrativa.

Desde sua fundação, mandava suas partidas no Estádio Vasco Viana de Andrade, mais conhecido como "Metropolitana", com capacidade para 5.000 torcedores. Com a mudança para Taguatinga, passou a sediar os jogos no estádio Serejão.

O Bandeirante utilizava como suas principais cores o preto e o branco, entre 1994 e 2006, incluindo o verde no escudo a partir de 2006. Com a mudança de nome, o clube adotou as cores rubro-negras.

No dia 25 de junho de 2018, o Atlético Taguatinga anunciou a fusão com o Taguatinga Esporte Clube. Com a fusão o Atlético se extingue e a diretoria, estrutura financeira e física passam a integrar a estrutura do TEC.

História

Antecedentes 

Fundado pela família Rizza no 6 de abril de 1960 em Núcleo Bandeirante, o Clube Atlético Colombo foi uma das principais equipes do Distrito Federal nos anos 60. Ativo entre 1960 e 1973, o Colombo conquistou o Campeonato Brasiliense de 1971. Em 16 de agosto de 1973, o Colombo começa a adotar o nome de Sociedade Esportiva Bandeirante.

A SE Bandeirante, no entanto, nem chegou a jogar uma partida oficial. Para compensar a ausência de clubes de Núcleo Bandeirante no Campeonato Brasiliense, João Aureliano Rodrigues, dono da Depósito de Madeiras do Brasil Indústria e Comércio (DEMABRA), fundou o Demabra Esporte Clube. No elenco da equipe estavam Milton Rizza e João Batista Rizza, filhos de Adolfo Rizza, fudador do Clube Atlético Colombo.

Em 1975 o Demabra disputa o Departamento Autônomo da Federação Desportiva de Brasília, que foi vencido pela ASMIT. O clube voltaria a disputar uma competição da FMF em 1977, quando disputou o Torneio Imprensa de 1977. No dia 19 de abril de 1977, a Federação Metropolitana de Futebol aprovou a mudança do nome da equipe para Associação Desportiva Bandeirante.

A Desportiva Bandeirante disputou o Campeonato Brasiliense de 1977, na qual foi vice campeão. No ano seguinte, foi vice também do Torneio Incentivo Brasiliense de 1978, perdendo a decisão para o Sporth Clube Corinthians. Em 1980 voltaria a ficar em último do Torneio Incentivo Brasiliense. Esse seria o seu último torneio disputado.

Fusão 

No dia 15 de outubro de 1994, a Desportiva Bandeirante se fundiu com a Associação Desportiva Comercial, adotando o nome do Comercial. Na sua primeira competição oficial, o Campeonato Brasiliense de 1994, termina a competição em último lugar. Em 1995 fica novamente na última colocação.

Depois de repetir as pessímas campanhas em 1996, o clube é rebaixado para a segunda divisão. Em 1999 o Comercial foi vice campeão do Campeonato Brasiliense da Segunda Divisão de 1999, garantindo seu retorno a elite do Campeonato Brasiliense. Para a disputa do Campeonato Brasiliense de 2000, o Comercial muda de nome para Associação Desportiva Comercial Bandeirante.

No Campeonato Brasiliense de 2000, o Comercial Bandeirante fica com o vice campeonato, o garantindo vaga para o Módulo Amarelo da Copa João Havelange. No torneio, a equipe fica em último lugar.

Atlético Bandeirante 

Em 2006 o clube voltaria a mudar de nome para Clube Atlético Bandeirante. Porém, com menos brilhantismo que com o nome Comercial, disputou somente o Campeonato Brasiliense da Segunda Divisão.

Atlético Taguatinga 

Em 2015, o clube se mudou de Núcleo Bandeirante para Taguatinga. Acreditava-se que o time adotaria o nome do Taguatinga Esporte Clube, porém o time preferiu adotar o nome de Clube Atlético Taguatinga.

Em sua primeira competição com o novo nome, o Atlético Taguatinga foi campeão da Campeonato Brasiliense da Segunda Divisão de 2015, ao vencer o SE Planaltina.

Em 2017, acabou na lanterna do Campeonato Brasiliense, sendo rebaixado e retornando à segunda divisão do futebol candango.

Mudança de nome para Taguatinga Esporte Clube 

No dia 3 de maio de 2018, surgiu a notícia que o Taguatinga Esporte Clube e o Atlético Taguatinga estavam com conversas adiantadas para realizar uma fusão entre as duas equipes, com o intuito de atuar com o nome e escudo do TEC. Isso se deu por causa da rejeição do povo de Taguatinga ao Atlético Taguatinga, que não se via identificado com o clube, uma vez que muitos torcedores ainda se identificavam com o TEC.

No dia 8 de junho de 2018, Edmilson Marçal, presidente do Atlético Taguatinga, indicou na arbitral do Campeonato Brasiliense da Segunda Divisão de 2018 que o clube utilizaria o nome de Taguatinga Esporte Clube na competição.

Símbolos

Escudo

Títulos

Estaduais 
 Campeão do Campeonato Brasiliense - 2ª Divisão: 2015
 Vice-Campeonato Brasiliense: 2000
 Vice-Campeonato Brasiliense 2ª Divisão: 1999.

Ver também 
 Campeonato Metropolitano de Futebol
 Clubes Brasileiros de Futebol

Clubes de futebol extintos de Taguatinga (Distrito Federal)
Clubes de futebol fundados em 1994
Clubes de futebol extintos em 2018
Fundações no Distrito Federal (Brasil) em 1994
Extinções no Brasil em 2018